

Cinema 
La spia (Secret Service) – film 1919 diretto da Hugh Ford 
La spia (Renegades) – film del 1930 diretto da Victor Fleming 
La spia (The Spy) – film del 1931 diretto da Berthold Viertel 
La spia (The Thief) – film del 1952 diretto da Russell Rouse
La spia – cortometraggio del 1996 diretto da Stelio Fiorenza
Provocateur - La spia (Provocateur) – film del 1998 diretto da Jim Donovan
La spia - A Most Wanted Man (A Most Wanted Man) – film del 2014 diretto da Anton Corbijn
La spia (Spionen) – film del 2019 diretto da Jens Jønsson

Letteratura
La spia (The Spy) – romanzo di James Fenimore Cooper del 1821
La spia (The Spy) – romanzo di Upton Sinclair del 1920
La spia – romanzo di Paulo Coelho del 2016